Константин Аркадьевич Нестеров (род. , Гатчина, СССР) — российский профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда, тренер по баскетболу, общественный деятель. 

В 2005 году Константин Нестеров окончил БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова по специальности "Международный промышленный менеджмент".

После окончания профессиональной карьеры  в 2015 году Нестеров начал тренировать детскую команду мальчиков в своем родном Санкт-Петербурге. 

В 2015 году Константин учредил благотворительный фонд "Команда будущего", основной целью действий которого является поддержка детского спорта и здорового образа жизни.

В декабре 2021 года закончил Национа́льный госуда́рственный университе́т физи́ческой культу́ры, спо́рта и здоро́вья и́мени П. Ф. Ле́сгафта, Санкт-Петербург по специальности тренер по баскетболу.

Карьера 
Профессиональная карьера Нестерова начиналась в Санкт-Петербурге в команде «Спартак». Потом были тульский «Арсенал», ростовский «Локомотив», казанский УНИКС.

В 2009 году, когда «Спартак-Приморье» покинул элитный дивизион, Нестеров перешёл в подмосковный «Триумф».

В июле 2010 года Нестеров подписан контракт с «Красными Крыльями».

В августе 2011 года Константин вернулся в «Спартак-Приморье». В сезоне 2011/2012 провёл 25 игр, набирая 7,6 очка, 2,8 подбора, 1,4 передачи, 0,5 перехвата и 0,2 блок-шота в среднем за матч. По окончании сезона продлил контракт с приморским клубом ещё на один сезон.

В сентябре 2013 года Нестеров в четвёртый раз вернулся в «Спартак».

5 Июня 2014 Константин Нестеров принял участие в Чемпионате мира по баскетболу 3х3 под флагом сборной России. Турнир проводился по эгидой ФИБА. На тот момент стритбол еще не являлся олимпийским видом спорта. Сборная России заняла 3-e место.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр чемпионата России: 2006/2007

В составе сборной России 
  Бронзовый призёр чемпионата мира 3х3: 2014
  Серебряный призёр Универсиады: 2003

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Константин Нестеров: В NCAA намного легче совмещать учебу и баскетбол 

Баскетболисты России
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Арсенал» Тула
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Красные Крылья»